Уинтър може да се отнася за:
 Грег Уинтър (р. 1951), английски биохимик
 Джони Уинтър (1944 – 2014), американски музикант